Svanvik kan avse:

 Svanvik - en tidigare småort i Orusts kommun 
 Svanviks säteri
 Svanvik, Alingsås kommun - en tätort i Alingsås kommun
 Svanvik, Tjörns kommun - en småort i Tjörns kommun
 Svanvik, Finnmark - en ort i Finnmark i Norge